Mignonette – bottiglia di vetro molto piccola
Mignonette – comunissima radio a valvole prodotta dalla azienda tedesca Telefunken dal 1951 sino agli anni '60
Mignonette (Engelein) – film del 1914 diretto da Urban Gad
Mignonette – album dei The Avett Brothers del 2004
12632 Mignonette – asteroide
Gilda Mignonette – cantante italiana